Брансвик има више значења:
 Округ Брансвик (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Брансвик (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Брансвик (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Брансвик (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Брансвик (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Брансвик (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Брансвик (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Брансвик (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Брансвик (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина